Jinji kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinji (ort), Guangxi, 
 Jinji Xiang, socken, Yunnan, 
 Jinji, Anhui Sheng, ort,  
 Jinji, Chongqing Shi , ort, 

Robotskapade Kinaförgreningar